G3 – cykl koncertowy, którego pomysłodawcą jest gitarzysta i kompozytor Joe Satriani.
 G3 – niemiecki karabin automatyczny
 G3 – procesor